Il singolare del torneo di tennis Melbourne Outdoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pat Cash che ha battuto in finale Rod Frawley 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Hank Pfister (quarti di finale)
 John Alexander (primo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Pat Cash (Campione)

 John Fitzgerald (primo turno)
 Rod Frawley (finale)
 Jeff Borowiak (semifinali)
 Craig A. Miller (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Outdoor 1983